Hasdeu ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838–1907), rumänischer Politiker, Schriftsteller, Historiker, Romanist, Rumänist und Ethnologe
 Iulia Hasdeu (1869–1888), rumänische Schriftstellerin und Dichterin